Raja steht für:

 Raja, „Herrscher, Fürst, König“, Herrschertitel in Indien und Teilen Südostasiens
 Raja (Elefant), zeremonieller Elefantenbulle auf Sri Lanka
 Raja Group, französischer Großhändler von Verpackungsmitteln
 Raja Group of Industries, pakistanische Unternehmensgruppe

Örtlichkeiten:
 Raja (Ostjava), Insel in der indonesischen Provinz Ostjava
 Raja (Raja Ampat), Insel des indonesischen Archipels Raja Ampat
 Raja (Südsudan), kleine Stadt in Ostafrika
 Kota Raja, Distrikt in Westtimor, Indonesien

Raja ist der Familienname folgender Personen:
 A. Raja (Andimuthu Raja; * 1963), indischer Politiker
 Abid Raja (* 1975), norwegischer Politiker
 Allar Raja (* 1983), estnischer Ruderer
 Mario Raja (* 1956), italienischer Jazzmusiker und Bigband-Leader
 Anita Raja (* 1953), italienische Übersetzerin
 Nursheena Azhar Raja (* 1991), malaysische Hürdenläuferin
 Purav Raja (* 1985), indischer Tennisspieler
 Wasim Raja (1952–2006), pakistanischer Cricketspieler
 Yuvan Shankar Raja (* 1979), indischer Komponist und Sänger

Siehe auch:
 Maharaja (Titel: großer Raja)

 Rajas (Begriff in indischer Philosophie und Hinduismus)
 weiße Rajas (Herrscherfamilie auf der Insel Borneo)
 Rajputen (Herrscherschicht im indischen Rajasthan)
 Rajidae (Echte Rochen)
 Ratscha (historische Provinz in Georgien)
 Rajan, Raya, Raga (Begriffsklärung)